Ben Chiarot, född 9 maj 1991, är en kanadensisk professionell ishockeyback som spelar för Detroit Red Wings i NHL.

Han har tidigare spelat för Winnipeg Jets, Montreal Canadiens och Florida Panthers i NHL; Chicago Wolves och St. John's Icecaps i AHL; Colorado Eagles i ECHL samt Guelph Storm, Sudbury Wolves och Saginaw Spirit i OHL.

Chiarot draftades av Atlanta Thrashers i fjärde rundan i 2009 års draft som 120:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Ben Chiarot NHL Statistics - Hockey-Reference.com
Ben Chiarot hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1991
Levande personer
Idrottare från Hamilton, Ontario
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Guelph Storm
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Atlanta Thrashers i NHL Entry Draft
Spelare i Sudbury Wolves
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Saginaw Spirit
Spelare i St. John's Icecaps
Spelare i Colorado Eagles (2011–2018)
Spelare i Winnipeg Jets
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Florida Panthers
Spelare i Detroit Red Wings